«Машинально» — девятый студийный альбом группы «Машина времени». Записан и издан в 2004 году компанией «Синтез Рекордз» (Sintez Records).

Для выбора названия альбома группа объявила конкурс в «Комсомольской правде». Название должно было отражать юбилейный характер записанного альбома. В результате победу одержала 26-летняя москвичка Элина Соколова.

Об альбоме 

Песни «Время пробует меня на зуб» и «Не дай мне упасть» вошли в саундтрек к сериалу «Танцор». Трек «Сакура-катана-сакэ» Евгений Маргулис позже выпустил в другой аранжировке на альбоме «Продолжение следует». «Не дай мне упасть» Андрей Макаревич перезаписал с Оркестром креольского танго для альбома «Вино и слёзы» 2012 года.

Это единственный студийный альбом, на обложке которого присутствует логотип группы — шестерёнка с пацификом внутри. Кроме него, это также есть на сборнике «Машина Времени — часть 1».

Список композиций 
Автор всех песен, кроме отмеченных — А. Макаревич
 Время пробует меня на зуб
 Круги на воде
 Кто из них я (Евгений Маргулис — Андрей Макаревич)
 Deep Purple in Rock (Евгений Маргулис — Андрей Макаревич)
 Эти реки никуда не текут (Андрей Державин — Андрей Макаревич)
 По барабану (Евгений Маргулис — Андрей Макаревич)
 Не дай мне упасть 
 К Малой Бронной (Александр Кутиков — Андрей Макаревич)
 Прости сегодня за вчера (Евгений Маргулис)
 Не повод для слез
 Сакура-катана-сакэ (Евгений Маргулис — Андрей Макаревич)
 То, что люди поют по дороге домой

Участники записи 
«Машина времени»
 Андрей Макаревич — вокал, гитары
 Евгений Маргулис — гитары, бас (1, 2, 4, 5, 7, 10), вокал
 Александр Кутиков — бас-гитара (3, 6, 8, 12), вокал, продюсер
 Андрей Державин — клавишные, аранжировка духовых, вокал
 Валерий Ефремов — ударные

Сессионные музыканты
 Михаил Клягин — гитара (1, 2, 8, 9)
 Flamer — гитара (1)
 А. Лев — гитара (5)
 Сергей Хутас — контрабас (11)
 Леонид Каменер — рояль (7)
 Сергей Остроумов — ударные (1)
 Владимир Жарко — ударные (5)

Выходные данные 
 Продюсер — А. Кутиков
 Запись и сведение — А. Кутиков, С. Оганесян, А. Старков (1, 7), А. Лев (5)
 Pro Tools — С. Оганесян
 Мастеринг — А. Бармаков, «Петростудио»
 Запись произведена студией «Полифон»
 Студия на Таганке
 Студия ГИТИС

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Машины времени
 

Альбомы 2004 года
Альбомы группы «Машина времени»
Альбомы России
Альбомы на русском языке